Steve Smith (basketballer) - Amerikaans basketballer
 Steve Smith (clown) - Amerikaans clown en circusdirecteur
 Steve Smith (hoogspringer) - Brits hoogspringer
 Steve Smith (Amerikaans hoogspringer) - Amerikaans hoogspringer
 Steve Smith (muzikant) - Amerikaans drummer
 Steve Smith (bassist) - 
 Steve Smith (wielrenner) - Canadees mountainbiker
 Steve Smith (ijshockeyspeler) - Canadees ijshockeyspeler
 Steve Smith (darter) - Engels darter
 Steve Smith Sr. - Amerikaans American footballspeler van de Carolina Panthers

 Steve Smith (zanger) (* 1945), Amerikaans zanger
 Steve Smith (Brits muzikant), Brits muzikant